Claude Dubufe – pittore francese
 Édouard Louis Dubufe – pittore francese
 Guillaume Dubufe – pittore francese